Prucha oder Průcha ist der Familienname folgender Personen:

 Karel Průcha (1914–1981), tschechoslowakischer Fußballspieler 
 Leopold Prucha (1934–2022), österreichischer Politiker 
 Petr Průcha (* 1982), tschechischer Eishockeyspieler

Siehe auch:
 Průcha